Osvetnici - grupa stripovskih superjunaka
Osvetnici - film iz 2012.
Osvetnici 2: Vladavina Ultrona - film iz 2015.
Osvetnici 3: Rat beskonačnosti - film iz 2018.
Osvetnici 4: Završnica - film iz 2019.